Сан Хосе де лас Палмас има више значења:

 Сан Хосе де лас Палмас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас, Лос Каналес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де лас Палмас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику